Rodem z Policji – amerykański film z 1995 roku (nakręcony dla TV) w reżyserii Teda Kotcheffa.

Obsada 
 Charles Bronson – Paul Fein
 Cynthia Belliveau – Melanie Fein
 Kim Weeks – Anna Meyer
 Daniel Baldwin – Ben Fein
 Lesley-Anne Down – Anna Novacek
 John Vernon – Frank Rampola
 Simon MacCorkindale – Adam Novacek
 Sebastian Spence – Eddie Fein
 Kate Trotter – dziewczyna Eddiego
 Angela Featherstone – Jackie Fein

Bibliografia 
 

Filmy w reżyserii Teda Kotcheffa
Amerykańskie filmy z 1995 roku